Мавлянов () — тюркская фамилия.

Известные носители:
 Мавлянов, Абдумалик Исмаилжанович (род. 1964) — киргизский футболист и тренер.
 Мавлянов, Абдуразак (1908—1975) — советский и узбекский государственный и партийный деятель, председатель Совета Министров Узбекской ССР (1950—1951)
 Мавлянов, Абдырахман Субанкулович (1947—2020) — доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Кыргызской Республики, Академик Кыргызской инженерной академии.
 Мавлянов, Ашурбой (1908—1969) — советский таджикский керамист.
 Мавлянов, Гани Арифханович (1910—1988) — советский гидрогеолог, сейсмолог, академик АН Узбекской ССР.
 Мавлянов, Нажмиддин Джалолдинович (род. 1979) — российский и узбекский оперный певец.

См. также 
 Мавляновит (mavlyanovite) — недавно открытый минерал; назван в честь академика Гани Арифхановича Мавлянова.